Le terme ligne 161 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Lignes 161, 161A, 161B, 161C et 161D des chemins de fer belges
 Ligne 161 du chemin de fer slovaque.

Voir aussi 
  

161